Рёзинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рёзинг, Вильгельм (1900—1976) — голландский спортсмен, гребец, призёр Летних Олимпийских игр 1924 года.
 Рёзинг, Ганс-Рудольф (1905—2004) — немецкий офицер-подводник, капитан 1-го ранга (1 марта 1943 года).